Delight (; первоначальное название — Sator) — польская дум/готик-метал группа из Скавины. Была основана в 1997 году. Последний альбом группы 2007 года записан в стиле альтернативный метал.

История 
Группа образовалась зимой 1997 года в городе Скавина и изначально называлась «Sator». Под этим именем в том же году записали демо-кассету «…And Remember» для лейбла Eternal Blackness Records.

Вскоре группа сменила название на «Delight» и в 2000 году на польском лейбле  издала свой дебютный альбом «Last Temptation». Поначалу выступали на концертах в Польше. В следующем 2001 году группа на том же лейбле записала свой второй альбом «The Fading Tale». В ноябре того же года Delight отправились в турне по Польше в качестве разогрева группы . Тогда же творчество Delight стало приобретать популярность и за пределами Польши. В июле 2002 года группа записала третий альбом «Eternity». В апреле 2003 года Delight приняла участие в фестивале «Metalmania». 10 октября 2004 году вышел очередной четвёртый альбом «Od Nowa / Anew». Альбом был выпущен на польском и английском языках.

Свой пятый альбом «Breaking Ground» Delight записали на лейбле Roadrunner Records. Его премьера состоялась 19 января 2007 года. В том же году группа распалась.

Состав

Последний состав 
  () — вокал (1997—2007)
  () — гитара (1997—2007)
 Марек «Markus» Ткоч () — бас-гитара (2005—2007)
 Земовит Рыбаркевич () — ударные (2006—2007)
 Якуб «Cube» Кубица () — клавишные (2002—2007)
 Гжегож Густоф () — гитара (2005—2007)

Бывшие участники 
 Даниел Качмарчик () — ударные (1997—2000)
 Томаш Баран () — ударные (2000—2002)
 Пётр Войчик () — ударные (2002—2006)
 Томаш Польчик () — клавишные (1997—2000)
 Барбара Лясек () — клавишные (2000—2002)
 Себастьян Войтович () — гитара (1997—2003)
 Пётр Шиманский () — бас-гитара (1997—2005)

Дискография 
 2000 — Last Temptation ()
 2001 — The Fading Tale (Metal Mind Productions)
 2002 — Eternity (Metal Mind Productions)
 2004 — Od Nowa / Anew (Metal Mind Productions)
 2007 —  (Roadrunner Records)

Видеография

Видеоальбомы 
 2003 — The Last Tale of Eternity (DVD, Metal Mind Records)

Видеоклипы 
 2001 — Carving The Way
 2002 — Stained Glass
 2004 — Emotune
 2004 — Między nami
 2006 — Divided'' (режиссёр )

Ссылки 
 
 
 

Музыкальные коллективы Польши
Готик-метал-группы Польши
Дум-метал-группы Польши
Рок-группы с женским вокалом
Секстеты